Die World Open 2017 waren ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2017/18. Sie fanden zum zweiten Mal in Folge in Yushan im Südosten der Volksrepublik China statt und wurden vom 18. bis zum 24. September ausgetragen.

Der Titelverteidiger Allister Carter trat in diesem Jahr nicht an. Neuer Sieger wurde der Chinese Ding Junhui, der Kyren Wilson im Finale mit 10:3 besiegte.

Preisgeld 
Um 182.000 £ wurde das Preisgeld im Vergleich zu 2016 erhöht und damit an die anderen beiden chinesischen Top-Turniere, die China Championship und die International Championship angeglichen. Alleine der Sieger bekam in diesem Jahr 60.000 £ mehr, bis zum Achtelfinale gab es erhebliche Steigerungen. Lediglich bei den Verlierern der ersten Runde stieg die Prämie nicht.

Der "Rolling 147 Prize" für ein Maximum Break stand bei 30.000 £

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-9-Modus gespielt. Im Halbfinale galt Best of 11 und das Finale gewann, wer als Erster mehr als die Hälfte von 19 Frames gewonnen hatte (10 Gewinnframes). Eine Wildcard-Runde gab es ab diesem Jahr nicht mehr, die vier vom chinesischen Verband nominierten Spieler stiegen direkt in die Qualifikationsrunde ein.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde vom 6. bis 9. August 2017 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Sieben Partien fanden erst später statt: Weltmeister Mark Selby und die beiden chinesischen Topspieler Ding Junhui und Liang Wenbo spielten ihre Partien erst am 18. September in Yushan, ebenso wie die vier Wildcard-Spieler. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sport (Jiangxi)